Айбль () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Дойчландсберг.  Население составляет 1504 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 40,7 км². Официальный код  —  6 03 01.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Галлер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии